Le patronyme néerlandais ou catalan Bosch renvoie à une origine près d'un bois ou une forêt.

Patronyme 

 Adrian Bosch (1977-), nageur sud-africain.
 Alfred Bosch (1961-), homme politique catalan.
 
 Bernardus Bosch (1746-1803), homme politique néerlandais.
 Carl Bosch (1874-1940), chimiste allemand.
 Carlos Bosch Bosch (1873-?), militaire espagnol.
 Clotilde Bosch i Carbonell (1829-1900), peintre catalane.
 Clotilde Cerdà i Bosch (1861-1926), musicienne espagnole.
 Elisa Bosch (18?-18?), pianiste française.
 Ernst Bosch (1834-1917), peintre, dessinateur et graphiste allemand
 
 Gilles Bosch (1990-), joueur de rugby à XV français.
 Ievguenia Bosch (1879-1925), participante active du mouvement révolutionnaire en Russie.
 Jaime Felipe José Bosch (1825-1895), guitariste et compositeur catalan.
 Jérôme Bosch (v. 1453 - v. 1516), peintre néerlandais.
 Jimmy Bosch (1959-), tromboniste new-yorkais de salsa.
 John Bosch (1964-), pilote automobile néerlandais.
 Juan Bosch (1909-2001), premier président de la République dominicaine.
 Juan Bosch Palau (1925-2015), réalisateur et scénariste espagnol.
 Manel Bosch (1967-), joueur de basket-ball espagnol.
 Marcelo Bosch (1984-), joueur de rugby à XV argentin.
 Mariona Soley i Bosch, dite Nona Sobo (2000-), actrice et mannequin catalane.
 Orlando Bosch Ávila (1926-2011), personnalité cubaine.
 Robert Bosch (1861-1942), fondateur de la société Robert Bosch GmbH.
 Roelof Benjamin van den Bosch (1810-1862), botaniste néerlandais.
 Roselyne Bosch (1961-), productrice, scénariste et réalisatrice française.
 Victor Bosch (1950-), musicien, producteur et homme de spectacle.

Toponymie 

 Bosch, ancienne île de la mer des Wadden, disparue dans les flots le  ;
 Den Bosch, nom officieux de 's-Hertogenbosch (Bois-le-Duc), ville des Pays-Bas, chef-lieu du Brabant-Septentrional ;
 Bosch en Duin.

Entreprises/Marques 
 Bosch Tiernahrung, entreprise allemande fabricant de la nourriture pour animaux domestiques
 Robert Bosch GmbH, entreprise (notamment d'équipement automobile) allemande, dont les filiales :
 Bosch Siemens Hausgeräte, fabricant d'électroménager
 Bosch Solar Energy, fabricant de panneaux solaires

Autres 
 diminutif, souvent à connotation péjorative, de Bushinengue, nom donné aux descendants d'esclaves noirs réfugiés dans la jungle du plateau des Guyanes. 
 Harry Bosch, série télévisée américaine de 2014 ;
 Harry Bosch, personnage de fiction dans les romans policiers de Michael Connelly.

Patronyme néerlandais
Patronyme catalan
Patronyme allemand
Patronyme alsacien